Lifesigns (band), Britse rockband
Lifesigns (album), album van genoemde band
Lifesigns (Voyager aflevering), aflevering uit de serie Star Trek: Voyager